Йова́нович () — сербская фамилия:

А 
 Йованович, Алекса (1846—1920) — сербский юрист, судья и политик; глава МИД и премьер-министр Королевства Сербия.
 Йованович, Александр (род. 1992) — сербский футболист
 Йованович, Анастас (1817—1899) — сербский фотограф.
 Йованович, Анджелия (более известна как Анджелия Ранкович; 1909—1942) — югославская партизанка, участница Народно-освободительной войны.
 Йованович, Антони (более известен под фамилией Езёранский; 1821—1882) — польский революционер, позже генерал повстанческих войск во время Восстания 1863 года.
 Йованович, Арсо (1907—1948) — югославский черногорский военный деятель, участник Второй мировой войны.

Б 

 Йованович, Блажо (1907—1976) — Народный герой Югославии.
 Йованович, Божидар (1919—1998) — Народный герой Югославии.
 
 Йованович, Боян (род. 1951) — американский экономист.

В 
 Йованович, Васа (известный также как Васа Македонец; 1874—1970) — сербский юрист, политик, один из идеологов движения четников.
 
 Йованович, Вукашин (род. 1996) — сербский футболист.

Г 
 Йованович, Горан (род. 1976) — югославский и сербский футболист.

Д 
 
 Йованович, Драган (1903—1936) — югославский футболист.
 Йованович, Драгомир (1902—1946) — югославский сербский политик, мэр Белграда; в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами.

Е 
 Йованович, Евфимие (в монашестве Евгений; 1802—1854) — епископ Карловацкой митрополии.

Ж 
 Йованович, Жикица (1914—1942) — югославский военный деятель, участник Гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.

З 
 Йованович, Звездан (род. 1965) — заместитель командира Подразделения по специальным операциям, осуждённый за убийство Зорана Джинджича.
 Йованович, Здравко (1909—1943) — югославский военачальник, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.

И — Й 
 Йованович, Иван (род. 1962) — сербский футболист, тренер.
 Йованович, Иса (1906—1983) — Народный герой Югославии.
 Йованович, Йован (1833—1904) — сербский поэт.
 Йованович, Йосип (1917—1942) — Народный герой Югославии.

К 
 Йованович, Ксения (1928—2012) — сербская актриса.

Л 
 Йованович, Любиша (1908—1971) — сербский актёр.

М 
 Йованович, Мари (род. 1958) — американский дипломат.
 Йованович, Мария (род. 1985) — черногорская гандболистка.
 
 
 
 Йованович, Милич (род. 1966) — югославский футболист.
 Йованович, Милое (в монашестве Михаил; 1826—1898) — епископ Белградской митрополии, митрополит Белградский и архиепископ Сербский.
 
 Йованович, Мирко (1923—1977) — Народный герой Югославии.

Н 
 Йованович, Неманья (род. 1984) — югославский и сербский футболист.
 Йованович, Никола (род. 1994) — сербский футболист.
 Йованович, Никола (род. 1952) — югославский черногорский футболист.
 Йованович, Никола (в монашестве Нестор; 1833—1884) — епископ Белградской митрополии, епископ Нишский.

П 
 Йованович, Павле (1977—2020) — американский и сербский бобслеист.
 Йованович, Пая (1859—1957) — сербский художник.
 Йованович, Петар (1911—1944) — Народный герой Югославии.
 Йованович, Петар (1917—1943) — югославский черногорский партизан, участник Апрельской и Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Йованович, Павел (в монашестве Петр; 1800—1864) — епископ Карловацкой патриархии, митрополит Белградский и архиепископ Сербский.

Р 
 Йованович, Раде (1904—1941) — Народный герой Югославии.
 Йованович, Радивойе (1918—2000) — сербский и югославский полководец и генерал, Народный герой Югославии.
 Йованович, Радован (1917—1944) — Народный герой Югославии.
 Йованович, Радое (1916—1943) — Народный герой Югославии.

С 
 Йованович, Сава (в монашестве Серафим; 1875—1945) — епископ Сербской Православной Церкви, епископ Рашско-Призренский.
 Йованович, Сава (1926—1944) — югославский партизан-бомбаш, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Йованович, Саня — хорватская пловчиха.
 Йованович, Слободан (1869—1958) — сербский и югославский историк, государственный деятель.
 
 Йованович, Срдан (род. 1986) — сербский футбольный судья.
 Йованович, Стеван (1916—1941) — Народный герой Югославии.
 Йованович, Стефан (1828—1885) — австрийский генерал.
 Йованович, Стоян (1610—1671) — святой Сербской православной церкви.

Ч 
 Йованович, Чедомир (род. 1971) — сербский политик, председатель Либерально-демократической партии.

Составные фамилии 
 Йованович-Благоевич, Катарина (1943—2021) — сербская шахматистка.
 Йованович-Бришинац, Йован (в монашестве Иероним; 1825—1894) — епископ Сербской православной церкви, епископ Нишский.